Петров Володимир Володимирович (1947—2017) — російський хокеїст, олімпійський чемпіон (1972, 1976).
 Петров Володимир Володимирович (1977) — кандидат на пост Президента України 2019, політтехнолог, продюсер, блогер.